Чан (фамилия) — русскоязычное произношение нескольких вьетнамских, китайских и корейских фамилий.

Китайская фамилия 
Чан — две китайские фамилии (кланы):
 Чан (昌, Chāng) — «процветание» (51 иероглиф Байцзясин),
 Чан (常, Cháng) — «постоянный» (80 иероглиф Байцзясин) (ср.: Константин).
 Чан Ваньцюань (, род. в январе 1949 года) — министр обороны КНР с 2013.
 Чан Юнсян (; 1983) — китайский греко-римский борец, серебряный призёр летних олимпийских игр 2008 года в Пекине.
 Чан Юйчунь (常遇春, Cháng yù chūn, 1330—1369) — военачальник времён династии Мин.

Искажения других китайских фамилий 
 Чан () — искажённое произношение фамилии Чжан (фамилия) (张, Zhāng, «открыть»)
 Чан, Айрис (, , Zhāng Chún rú, Чжан Чуньжу; 1968—2004) — американская писательница, историк, журналист китайского происхождения.
 Чан, Клемент (, ; 1929) — тайваньский учёный политик и менеджер, видный деятель Гоминьдана.
 Чан () — искажённое (через кантонский и английский) произношение фамилии Чэнь (陳, 陈, Chén):
 Джеки Чан (; , Chén Gǎngshēng, Чэнь Ганшэн; 1954) — гонконгский и американский актёр, каскадер, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, посол доброй воли ООН.
 Джейси Чан (; ) — гонконгский музыкант и киноактёр, сын Джеки Чана и тайваньской актрисы Джоан Лин.
 Чан, Алина () — канадский учёный.
 Чан Какхён, Сиджер (; ; 1957) — гонконгский экономист.
 Чан, Калок (; ; 1961) — гонконгский экономист.
 Чан Канинь (; также Фрэнсис Чан, , 1949) — канадский композитор гонконгского происхождения.
 Чан, Бенни (1961—2020) — гонконгский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист.
 Чан, Джемма (род. 1982) — английская актриса кино, телевидения, театра, бывшая модель.
 Чан, Маргарет (род. 1947) — генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
 Чан, Мозес — профессор физики в Университете штата Пенсильвания.
 Чан, Патрик (; , Чэнь Вэйцюнь, 1990) — канадский фигурист-одиночник, олимпийский чемпион.
 Чан, Питер (, , также , ; 1962) — китайский кинорежиссёр и продюсер.
 Чан, Полин (1973—2002) — гонконгская актриса и певица.
 Чан, Фрэнки (род. 1965) — бывший профессиональный игрок в снукер из Гонконга.
 Чан () — искажённое произношение фамилии Цзян (姜, Jiāng, «имбирь»)
 Чан, Тед (, ; 1967) — американский писатель-фантаст.
 Чан () — искажённое произношение фамилии Цзян (蔣, Jiǎng)
 Чан Кайши (, ; 1887—1975) — военный и политический деятель Китая, возглавивший Гоминьдан в 1925 году.

Вьетнамская фамилия 
Чан () — вьетнамская фамилия, соответствующая (то есть записывающаяся тем же иероглифом) китайской фамилии Чэнь (陳, 陈, Chén).
 , также  — одна из императорских династий, правившая в Дайвьете с 1225 по 1400 годы.
 Чан Ань Хунг (, род. 1962) — французский кинорежиссёр и сценарист вьетнамского происхождения.
 Чан Ван Кхе (вьетн. Trần Văn Khê; 1921—2015) — вьетнамский музыковед.
 Чан Ван Нен (род. 1927) — южновьетнамский велогонщик.
 Чан Ван Суан (1934—2009) — южновьетнамский фехтовальщик.
 Чан Куок Хоан (, 1916—1986) — вьетнамский коммунист, министр общественной безопасности ДРВ, министр внутренних дел СРВ.
 Чан Ле Куок Тоан (род. 1989) — вьетнамский тяжелоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года.
 Чан Тхи Нгок Ань (род. 1958) — вьетнамская легкоатлетка.
 Чан Фу (, 1904—1931) — вьетнамский революционер, первый генеральный секретарь Коммунистической партии Индокитая.
 Чан Хынг Дао (, кит.тр. 陳興道, 1226—1300) — вьетнамский полководец.
 Чан Хьеу Нган (род. 1974) — вьетнамская тхэквондистка, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2000 года.
 Чан Ньыт (, род. 1962 и 1963) — французские сёстры-писательницы вьетнамского происхождения.
 Келли Мэри Трэн (, род. 1989) — американская актриса.

Корейская фамилия 
 Чан Вон Ён (род. 2004) — южнокорейская певица, актриса, модель.
 Чан Джон Гу (род. 1963) — южнокорейский боксёр.
 Чан Сон Тхэк (1946—2013) — политический деятель КНДР, дядя Ким Чен Ына, казнён в 2013 году.
 Чан Уджин (род. 1995) — южнокорейский игрок в настольный теннис.
 Чан Ын Чон (род. 1970) — южнокорейская хоккеистка на траве, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 и 1996 годов.

Прочие 
 Чан, Дэвид (род. 2000) — южносуданский футболист.
 Чан, Фелиция (, род. 1993) — американская фигуристка-парница.
 Чан, Эрни (1940—2012) — американский художник комиксов.

См. также 
 Сто фамилий
 Чан, Дженнифер Эллен (более известна под фамилией Тилли; род. 1958) — американская актриса.
 Чан, Маргарет (более известна под фамилией Тилли; род. 1960) — американская киноактриса.